Vallsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mellom-Vallsjön, sjö i Halmstads kommun, 
Nedre Vallsjön, sjö i Halmstads kommun,  (5,53 ha)
Övre Vallsjön, sjö i Halmstads kommun,  (1,9 ha)
Norra Vallsjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun och Gnosjö kommun,  (2,65 km²)
Södra Vallsjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun och Gnosjö kommun,  (77,7 ha)
Vallsjön, Småland, sjö i Nässjö kommun och Sävsjö kommun,  (6,88 km²)
Vallsjön (Hova socken, Västergötland), sjö i Gullspångs kommun,  (72,5 ha)
Vallsjön (Liareds socken, Västergötland), sjö i Jönköpings kommun,  (30,1 ha)
Lilla Vallsjön, sjö i Surahammars kommun,  (7,27 ha)
Stora Vallsjön, sjö i Sala kommun,  (26,2 ha)
Vallsjön (Karbennings socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun,  (12,7 ha)
Vallsjön (Sala socken, Västmanland), sjö i Sala kommun,  (36,7 ha)
Lill-Vallsjön, Dalarna, sjö i Mora kommun och Älvdalens kommun,  (12,5 ha)
Mellan-Vallsjön, sjö i Malung-Sälens kommun,  (63 ha)
Norra Vallsjön, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,  (43,6 ha)
Stor-Vallsjön, Dalarna, sjö i Mora kommun,  (81,4 ha)
Södra Vallsjön, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,  (72,5 ha)
Vallsjöarna (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun, 
Vallsjöarna, Dalarna, sjö i Orsa kommun,  (10,6 ha)
Vallsjön (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (13,4 ha)
Vallsjön (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (14,4 ha)
Vallsjön (Malungs socken, Dalarna, 672449-138497), sjö i Malung-Sälens kommun,  (1,66 km²)
Vallsjön (Malungs socken, Dalarna, 674001-136647), sjö i Malung-Sälens kommun,  (1,14 km²)
Vallsjön (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (53,8 ha)
Vallsjöarna (den södra), H 465 sjö i Orsa kommun,  (12 ha)
Vallsjön (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun, 
Vallsjön (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (16,2 ha)
Vallsjön (Rogsta socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (5,2 ha)
Rändings-Vallsjön, sjö i Härjedalens kommun,  (55,9 ha)
Vallsjön (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (31,4 ha)
Vallsjön (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (1,19 km²)
Vallsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (1,63 km²)
Lill-Vallsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (74,7 ha)
Stor-Vallsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (4,57 km²)
Lill-Vallsjön, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (40,4 ha)
Stor-Vallsjön, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (98,9 ha)
Vallsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (2,7 km²)
Väster-Vallsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (14,6 ha)
Öster-Vallsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (12,5 ha)
Vallsjön (Dorotea socken, Lappland, 710196-155165), sjö i Dorotea kommun,  (7,74 ha)
Vallsjön (Dorotea socken, Lappland, 713549-151490), sjö i Dorotea kommun,  (21,5 ha)
Väster-Vallsjön, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (52,2 ha)
Öster-Vallsjön, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (28 ha)

Se även
Valltjärn
Vallträsket, sjö i Storumans kommun,  (26,4 ha)
Vallssjön, sjö i Ockelbo kommun,  (86,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn